Клівленд (округ, Арканзас)
Клівленд (округ, Північна Кароліна)
Клівленд (округ, Оклахома)